Ariel Edgardo Torrado Mosconi (Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires, 18 de enero de 1961), también conocido como Ariel Torrado, es un teólogo y obispo argentino. Fue ordenado sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires el 17 de noviembre de 1990. Designado obispo por Benedicto XVI, su consagración episcopal se efectuó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el 13 de diciembre de 2008. Se desempeñó como obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero durante algo más de seis años. El 12 de mayo de 2015 el papa Francisco lo designó obispo coadjutor de la diócesis de Nueve de Julio. Es obispo titular de esa diócesis desde el 1 de diciembre de 2015.

Biografía

Primeros años 
Ariel Torrado Mosconi nació en la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, el 18 de enero de 1961.

Cursó sus estudios primarios en el colegio Niño Jesús, de Saladillo, provincia de Buenos Aires, y sus estudios secundarios en un colegio alemán de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a cursar la carrera universitaria de Agronomía, pero cambió su rumbo para ingresar el 17 de marzo de 1983 en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Devoto (ciudad de Buenos Aires).

Como seminarista, cursó los estudios teológicos en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires", donde logró el título académico de bachiller en Teología (carrera de grado de 6 años) y profesor en Teología (carrera de grado de 4 años). Por alcanzar el mayor promedio de la promoción recibió la Medalla de Oro por la Facultad de Teología en 1989.

Luego inició la licenciatura canónica en Teología moral, bajo la dirección de monseñor Antonio Marino, obispo emérito de la diócesis de Mar del Plata. De nuevo se destacó, mereciendo la calificación de sobresaliente.

Sacerdocio 
Junto con otros 16 compañeros, fue ordenado sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires el 17 de noviembre de 1990, por el entonces arzobispo de Buenos Aires, monseñor Antonio Quarracino, en una celebración eucarística que tuvo lugar en el estadio Luna Park.

A partir de entonces ocupó diferentes cargos:

 Vicario parroquial de la Parroquia y Basílica Nuestra Señora del Socorro (Juncal 876, ciudad de Buenos Aires), desde marzo de 1991 hasta el 31 de enero de 1992.

 Prefecto y vicerrector del Seminario Metropolitano de Villa Devoto. Su responsabilidad como Superior de Comunidad del Seminario Metropolitano se extendió desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 2 de febrero de 1999.

 Párroco de la Parroquia de San Bernardo (Gurruchaga 171, ciudad de Buenos Aires), desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 5 de marzo de 2005.

 Decano del Decanato Nº 15 "Chacarita", desde el 5 de abril de 1999 hasta el 18 de marzo de 2002, cargo que fue renovado desde esa fecha hasta el 19 de marzo de 2005.

 Miembro del Consejo Presbiteral, desde el 5 de abril de 1999, por un término de tres años. La membresía se renovó en dos oportunidades, el 1 de abril de 2002 y el 19 de marzo de 2005.

 Miembro del Colegio de Consultores, 24 de julio de 1999.

 Secretario Ejecutivo de la Vicaría Episcopal de Educación, 8 de mayo de 2002.

 Asesor Técnico del Instituto de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Católica Argentina, 1 de enero de 2004.

 Párroco de la parroquia San Isidro Labrador, en el barrio porteño de Saavedra. Fue nombrado el 6 de marzo de 2005 y permaneció hasta el 28 de febrero de 2009, siendo en simultaneidad decano del correspondiente Decanato de Saavedra-Núñez.

 Profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.

Entre los episodios más llamativos de su labor pastoral cabe mencionar la reconstrucción del templo de la parroquia San Bernardo, edificio centenario situado en el barrio porteño de Villa Crespo, en el cual Ariel Torrado oficiaba como párroco. El 15 de mayo de 2000 gran parte del cielo raso de la nave central se derrumbó y produjo daños materiales, aunque no víctimas. Ariel Torrado condujo los ingentes esfuerzos para la reconstrucción y eso marcó parte de su carácter, que sería señalado más tarde en las palabras pronunciadas por el cardenal Bergoglio durante su consagración episcopal: «...donde estuvo, construyó».

En la Conferencia Episcopal Argentina colaboró como perito en la Comisión de Liturgia, y luego como secretario ejecutivo. Fue director del SENALI (Secretariado Nacional de Liturgia).

Su espiritualidad lo llevó a ser elegido como confesor de las hermanas carmelitas descalzas del monasterio Santa Teresa de Jesús (Potosí 4049, Ciudad de Buenos Aires), trabajo que ejerció durante muchos años, y que continúa ocasionalmente en el presente.

Consagración episcopal 

El 22 de noviembre de 2008, Benedicto XVI designó a Ariel Edgardo Torrado Mosconi obispo titular de Vicus Pacati y obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero. La comunicación pública fue efectuada por el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, a través de la agencia AICA en Buenos Aires, en simultaneidad -como es de práctica- con la publicación en Roma a través de L'Osservatore Romano. Su ordenación episcopal se efectuó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el 13 de diciembre de 2008. El consagrador principal fue Mons. Jorge Mario Bergoglio, S.J., y los co-consagradores principales fueron Mons. Francisco Polti Santillán (obispo de la diócesis de Santiago del Estero desde 2006 y a quien Torrado Mosconi asiste pastoralmente) y su exdirector en la licenciatura canónica en Teología Moral, Mons. Antonio Marino, por entonces obispo auxiliar de La Plata y actual obispo emérito de la diócesis de Mar del Plata. Torrado Mosconi eligió como lema episcopal la expresión «Sequere me» («Sígueme»), utilizada con frecuencia por Jesús de Nazaret en los Evangelios como llamado a la adhesión en su espiritualidad y ministerio.

En su homilía, Jorge Bergoglio señaló:

Ya consagrado obispo, ofreció su primera misa el 14 de diciembre en la parroquia de San Isidro Labrador donde trabajara como párroco por última vez, en tanto que el 27 de diciembre ofició una misa en otra parroquia en la que trabajó, San Bernardo. Su calidad homielética, su afabilidad y su cercanía continua a los fieles, aun a aquellos conocidos en tiempos pasados, son algunos de los carismas que lo caracterizan.

Obispo de la diócesis de Nueve de Julio 
El 12 de mayo de 2015 el papa Francisco designó a Ariel Torrado Mosconi obispo coadjutor de la diócesis de Nueve de Julio, accediendo a la solicitud del obispo titular de esa diócesis, monseñor Martín de Elizalde. En el Código de Derecho Canónico vigente, la figura de obispo coadjutor incluye el derecho a sucesión.

El 1 de diciembre del mismo año el papa Francisco aceptó la renuncia de Martín de Elizalde por haber cumplido 75 años, y Torrado Mosconi se convirtió en nuevo obispo titular de la diócesis de Nueve de Julio.

Participación en la Conferencia Episcopal Argentina 
Fue elegido miembro de dos comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal Argentina para el periodo noviembre de 2011 — noviembre de 2014, y reelegido para el periodo noviembre de 2014 — noviembre de 2017: la Comisión de Liturgia y la Comisión de Ministerios. En el período 2011-2014 fue además miembro de la Comisión Permanente en calidad de delegado de la Región Pastoral Noroeste (NOA).

El 11 de noviembre de 2017 Torrado Mosconi fue elegido para representar en la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina a los obispos de las diócesis del interior de la provincia de Buenos Aires (exceptuadas las del conurbano bonaerense) y la provincia de La Pampa. Asimismo será uno de los seis integrantes de la Comisión de fe y cultura presidida por el arzobispo Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata.

Referencias

Enlaces externos 

 

Obispos de Santiago del Estero
Teólogos de Argentina
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica Argentina
Veinticinqueños
Profesores de la Universidad Católica Argentina
Obispos católicos de Argentina
Obispos católicos del siglo XXI